

Lokalizacje 
 Słonowice – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kobylnica 
 Słonowice – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka 
 Słonowice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Brzeżno

Pozostałe 
 Słonowice – przystanek kolejowy, a dawniej stacja kolejowa w Słonowicach w województwie pomorskim, w Polsce